Глаук Конюфца (; род. 25 июля 1981 года, Приштина) — косовский активист, журналист и . Член партии «Самоопределение». Действующий спикер парламента Косова с 22 марта 2021 года. В прошлом — временно исполняющий обязанности президента Республики Косово (2021), министр иностранных дел Республики Косово (2020), спикер парламента (2019—2020).

Биография 
Потомок албанцев, изгнанных из Бойника в 1877—1878 годах. Изучал философию в Приштинском университете.

Он работал заместителем директора организации «Центр по правам человека». В 2010 году избран депутатом парламента Косова от партии «Самоопределение». Коньюфка был одним из вице-президентов Ассамблеи Косово.

Спикер парламента Косова с 26 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года.

3 февраля 2020 года получил портфель министра иностранных дел.

22 марта 2021 года избран спикером парламента, сменил Вьосу Османи. С 22 марта до 4 апреля временно исполнял обязанности президента Республики Косово.

Личная жизнь 
Женат, имеет одного ребенка.

Примечания 

Политики XXI века
Правители XXI века
Спикеры парламентов непризнанных и частично признанных государств
Депутаты парламента Косова